Black Roses es una banda de hard rock Argentina formada el 6 de agosto del 2005. La banda fue fundada por los guitarristas Guido Giovaninni, Alejandro Leone y el bajista Pablo Grandi tras venir de varios intentos fallidos de crear una banda en años anteriores logran culminar este proyecto en el año 2006 con Valentín García en batería y Norberto Spertino (gordito) voz.

Al ver la actualidad en Argentina la banda no solo decide hacer una típica banda de hard rock rebelde sino que además protestar a través de sus canciones la situación de Argentina hoy en día.

Tras sus primeras presentaciones en distintos lugares la banda logra estar en el boca en boca de la gente por sus canciones controvertidas en una época de injusticia social en Argentina. Viendo la buena repercusión de la gente la banda decide grabar un demo en el año 2005 de cuatro canciones refiriéndose en una de estas no solo a la injusticia Argentina sino a la injusticia mundial, la canción fue denominada "Guerras", con la que consiguen una buena aceptación de la gente lo que lleva a la banda al primer puesto en el ranking de la FM Ranquel Stereo en Rio Cuarto, luego de haber alcanzado este logro la banda empieza a tener presentaciones importantes como la del 12 de agosto del 2006 en Elvis Rock N Bar, lugar donde han tenido presentaciones iconos del rock argentino como Charly García y demás bandas como Mancha de Rolando, Los Tipitos, Gazpacho, etc.

Al terminar estas presentaciones en el año 2006 el guittarrista Alejandro Leone decide abandonar la banda dando a conocer que su pasión por hacer rock ya no era la misma dejando así su huella en el comienzo de Black Roses. Tras tener un integrante menos la banda decide seguir su camino con cuatro integrantes lo cual hizo que la banda se adapte más a un estilo y no solo ser una banda de rock sino un conjunto de cuatro amigos que sienten la misma pasión por hacer rock n roll.

Luego de presentar sus canciones en distintos lugares y de tener varias actuaciones en Elvis Rock N Bar, la banda ya formada con sus cuatro integrantes finales vuelve a ser llamada a este lugar pero esta vez para telonear a la banda Villanos.

Historia

Formación y primeros pasos (2005) 

En una época de injusticia social y política en Argentina se conocen 5 amigos en el sur de Córdoba Argentina, un pueblo llamado Coronel Moldes, deciden formar una banda para poder dar a conocer su disconformidad con el gobierno argentino a través de su pasión el rock n roll.

Todo empieza cuando el guitarrista Guido Giovaninni Y Alejandro Leone quienes habían intentado formar una banda en años anteriores sin tener éxito alguno, invitan a su amigo de la infancia Pablo Grandi, que no veían hacia un largo tiempo, a formar una banda al principio el bajista se negó pensando que no habría futuro alguno formando una banda en su pueblo natal, luego de algunas semanas confirma que estaba dispuesto a intentar formar un proyecto con ellos.

Tras algunos ensayos deciden invitar al baterista Valentin García, este mismo se mostró interesado por la propuesta y aceptó formar parte del proyecto inmediatamente. Teniendo ya la base de la banda deciden invitar a varios cantantes para realizar una prueba y decidir quien sería el cantante de Black Roses, de esa prueba a la banda le intereso la voz del cantante Norberto Spertino quien fue integrado a Black Roses ese mismo día.

El Debut (2005) 

Para mediados de octubre del 2005 la banda se encontraba ya conformada aunque sin baterista, solo faltaba lo mejor ensayos y presentaciones. El día 20 de octubre del 2005 con solo días de práctica llega por equivocación al lugar del ensayo el integrante de una banda que venia a tocar ese mismo día en la ciudad, al mostrarse interesado por Black Roses los invita a tocar junto a ellos. Esa misma noche la banda logra cautivar y mostrar su rock con un gran debut (cabe mencionar que Black Roses no tenía baterista propio en ese entonces) que los llevaría luego a ser una de las bandas más convocantes y conocidas en el sur de la Provincia de Córdoba.

Año 2007 

Tras pasar varias presentaciones en el 2006 la banda sufre un decaimiento entre los integrantes del grupo a comienzos del 2007. Sin presentaciones ni adelantos del disco Black Roses se encontraba en una etapa difícil de su carrera, sumando también que el bajista Pablo Grandi tuvo una fuerte discusión por problemas personales con el guitarrista Guido Giovaninni lo que llevó a la banda a un pequeño distanciamiento. Cuando todos pensaban que de esta manera terminaría la carrera de Black Roses, llega la presentación del día 14 de septiembre del 2007 en la Ciudad de Mendoza luego de este show la banda logra dejar de lado las diferencias y la etapa "oscura" que habían vivido y logran volver con su armonía y con su rock.

Comienzos del 2008 

Luego de estas extensas presentaciones y peleas la banda decide tomar un receso y enfocarse en su primer proyecto discográfico, titulado Long Way, que fue grabado en tres estudios diferentes de la ciudad de Rio Cuarto.
El disco cuenta con un total de 12 canciones, donde encontramos a la controvertida canción "Nuestros Gobiernos", "Guerras" a través de la cual la banda logra la popularidad y "Nadie Nos Detendrá" el sencillo y tal vez la canción más popular del disco.

Canciones:

 Cuarto sombrío
 Síntomas
 Eterna Oscuridad
 Nadie nos Detendrá
 Siempre Estaré
 Nuestros Gobiernos
 Esto Es Rock N Roll
 Open Mind
 Guerras
 Te fuiste
 Todo lo deje por ti
 La isla de San Pelotas

Después de terminar este proyecto la banda realizó una gira en el 2008 para promocionar el álbum y así dar a conocer sus nuevas canciones. Luego de llevar a cabo esta gira en la cual el público se mostró totalmente satisfecho la banda se enfoca en el trabajo de su segunda placa.

Mediados Del 2008 

Tras la presentación de su primer placa en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba el cantante Norberto Spertino tiene un fuerte enfrentamiento con los integrantes del grupo lo que lleva a la separación de Norberto de Black Roses. La banda se encontraba en apuros por segunda vez con presentaciones por delante y sin voz principal Black Roses decide llamar al cantante Diego Lerda quien ingreso en lugar de Norberto.

Al transcurrir 5 meses de la separación de Norberto con Black Roses , la banda se encontraba trabajando en su próxima placa con el cantante Diego Lerda. En el transcurso de estos meses la banda no presentó adelantos ni shows para seguir la presentación de Long Way, lo cual llevó a la banda a reunirse con Norberto, en dicha reunión deciden arreglar sus diferencias y de esta manera Black Roses volvía a los escenarios con una nueva formación y una promesa de un nuevo disco en camino.

2009 

En el año 2009 Black Roses finaliza el tour de presentación de su disco Long Way editado en el 2008. El tour que comenzó el 9 de mayo del 2008 con la presentación de Black Roses en la ciudad de Río Cuarto llegó a su fin el 1 de mayo de 2009 en la ciudad de Adelia Maria. Una vez finalizado el tour la banda entró en estudios para empezar la producción de un nuevo disco. 

El 7 de abril de 2009 fue publicado un artículo en el reino unido donde da a conocer que la banda se encontraba trabajando en su segundo proyecto discogràfico, el cual se pensó estaría terminado para el 2009. 

En este año la banda se encuentra elogiada por la actriz britànica Keira Knightley, quien da a conocer que conoció a la banda por su compromiso con la sociedad, según la crìtica britànica, esto se debe al videoclip de la canción Nadie Nos Detendrá, canción más difundida de su disco Long Way, en donde la banda muestra la injusticia mundial, el hambre, sobre todo la guerra y víctimas interminables en Irak.

2010 

En este año ocurren algunas diferencias entre Valentin Garcìa, Diego lerda y los demás integrantes de la banda, lo que lleva a un reajuste de la formación. Es por eso que en abril de 2010 Vale Garcìa y Diego Lerda son expulsados de la banda por estas diferencias, ocupando el lugar en la batería el baterista Juan Pablo Blasina. Con una nueva formación Black Roses da comienzo al tour 2010 que tiene comienzo en la ciudad de Río Cuarto el día 19 de junio del 2010.

2011 

En el año 2011 Black Roses entró en estudios para grabar el segundo disco que sería lanzado al mercado a fines del 2011.
Debido a diferencias entre los integrantes y el baterista Juan Pablo Blasina el mismo decide abandonar la banda, lo que ponía a Black Roses por tercerza vez en un abismo que ellos ya conocían. Debido a excesos y el crecimiento de sus egos los integrantes deciden parar la grabación de su segundo material para regresar a los escenarios. Tras varias presentaciones a las que Juan Pablo Blasina era prácticamente invitado como baterista y las cuales pendían de un hilo, la banda decide retomar la grabación de su segundo disco aunque sin la presencia del baterista Juan Pablo Blasina.

Un Agitado 2012 

En el 2012 la banda grabó una parte de su segunda placa la que prometía ser más "dura" que su antecesora Long Way. Caracterizada mayormente por sonidos más duros influenciados más por bandas como Metallica, Guns N Roses entre otras, el segundo CD de la banda es más heavy y potente que el anterior. Con un nombre “demo” titulado Earth Of Witch la primera parte de su segunda placa quedó lista.

La demora de la placa se debe a que los integrantes de la banda tuvieron diferencias personales con su exbaterista Juan Pablo Blasina, lo que llevó a Blasina a dejar la banda en plena grabación del disco.

La banda logró editar un DVD con partes de videos en vivo y versiones originales, la cual no saldrá a la venta, la banda asegura que por ahora el DVD es un demo de lo que será el original que esperan este listo para el 2013.

Año 2013 

En el 2013 la banda no proporcionó declaraciones oficiales, lo que si sabe oficialmente es que la banda terminaro la primera mitad de su segunda placa, la cual se empezó a grabar a principios del 2012 cuya grabación se vio interrumpida por el abandono del exbaterista Juan Pablo Blasina.

En el 2013 la banda lanzó una serie de videos inéditos en vivos y videos de versiones originales.
Mientras tanto no se la banda no publicó ni actualizó fechas de gira ni nada por el estilo en su web Oficial.

Año 2014 
En el 2014 no hubo noticias Oficiales de la banda, lo que si sabe que la relación con su exbaterista Juan Pablo Blasina se vio truncada, por lo que se hizo difícil un pronto regreso a los escenarios.

En el 2014 solo se pudo disfrutar los últimos temas nuevos de la banda "Testigo Mortal" y el nuevo vídeo de "Perdido" que están disponibles en YouTube.

Otras canciones de la banda 

Cd singles, B-sides, rarezas o Unreleased

 Maldito miércoles
 Atardecer
 Soñando Despierto
 La Vida
 El Enviado
 Perdido
 Convicciones
 Nadie Nos Detendrá
 Guerras
 Síntomas
 Testigo Mortal

Versiones (covers) 

 Smells Like Teen Spirit (Nirvana)
 Come As You Are (Nirvana)
 Yo Caníbal (Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota)
 Lickit Up (Kiss)
 In Bloom (Nirvana)
 You Shook Me All Night Long (AC/DC)
 Sweet Child O´ Mine (Guns N' Roses)
 Knocking On Heavens Door (Bob Dylan)
 Time Like This (Foo Fighters)
 Lithium (Nirvana)
 Wild Side (Mötley Crüe) 
 Another Brick On The Wall (Pink Floid)
 Wicked Game (Chris Isaak)

Videografía 

 Nuestros Gobiernos en Vivo - 2006
 Siempre Estaré en Vivo - 2006
 Black Roses en vivo ciudad de Río Cuarto - 2007
 Open Mind - 2007
 Nadie Nos Detendrá - 2008
 Perdido en Vivo - 2009
 Cuarto Sombrío en Vivo - 2009
 Perdido (Romeo And Juliet Theme) - 2010
 El Enviado - 2011
 Síntomas - 2011
 Soñando Despierto - 2012
 Testigo Mortal (Unofficial Video) - 2013
 Perdido - 2021
 Wicked Game - 2021

Discografía

Discos de estudio

Historia de los miembros

Miembros pasados 

 Alejandro Leone - (Guitarra) 2005 al 2006
 Diego Lerda - (Voz) 2009 al 2010
 Valentin García - (Batería) 2005 al 2010
 Juan Pablo Blasina - (Batería) 2010 al 2012

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio Web Oficial
 Historia de Black Roses en rock.com.ar
 Black Roses en Musica.com
 Letras de Black Roses en Paraguay
 Black Roses en Roqueros Argentinos (los mejores artistas de Argentina)
 Black Roses en Last FM

Grupos de rock de Argentina
Grupos de música de los años 2000